Zvjerinac je naselje u Općini Biskupija  Šibensko-kninskoj županiji.

Povijest 
Do 1991. Zvjerinac je pripadao Općini Knin.

Od 1991. do 1995. godine nalazio se pod srpskom okupacijom, to jest bio je u sastavu SAO Krajine.

Stanovništvo 
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Zvjerinac je imao 70 stanovnika.

Nacionalni sastav naseljenog mjesta Zvjerinac

Spomenici i znamenitosti 

 Manastir Lazarica iz 1889. godine
  katolička crkva sv. Ane, sagrađena 1734. godine

Izvori 
 Izdanje Državnog zavoda za statistiku RH: Narodnosni sastav stanovništva RH od 1880. – 1991. godine.

Naselja u sastavu Općine Biskupija